Amerikai Egyesült Államok
 Marlow, település Missouri államban
 Marlow, település New Hampshire államban
 Marlow, település Oklahoma államban
 Marlow, település Tennessee államban
 Marlow Heights, település Maryland államban
 Egyesült Királyság
 Marlow, település Buckinghamshire-ban
 Marlow, település Herefordshire-ban
 Németország
 Marlow, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban